Симон Родригес:
 Родригес, Симон (Родригиш, Симан) (1510—1579) — португальский иезуит.
 Родригес, Симон (1769—1854) — южноамериканский философ и просветитель.